Do Chahi kan syfta på följande platser:

Iran 

 Do Chāhī (källa), Yazd, 
 Do Chāhī (ort), Kerman, 
 Do Chāhī (vattendrag), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar